Соколица:
 Соколица (село) — село в Болгарии
 Соколица (река) — река в Архангельской области России, приток Уфтюги